Suppig ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Suppig, deutscher Organist und Komponist des 17./18. Jahrhunderts in Dresden 
 Karl Suppig (unbekannt–1750), deutscher Theaterschauspieler bei der Neuberin
 Sebastian Friedrich Suppig (vor 1731–nach 1731), deutscher Theaterschauspieler des 17./18. Jahrhunderts